Diószegi István (17. század) kőfaragó
 Diószegi István (1635 körül–1698) teológiai doktor, református püspök
 Diószegi István (?–1749) orvos, református lelkész, költő
 Diószegi István (1930–2020) történész, egyetemi tanár
 Diószegi István (1954) fizikus